Igavere – wieś w Estonii, w gminie Tartu, w prowincji Tartumma
 Igavere – wieś w Estonii, w gminie Raasiku, w prowincji Harjumaa